El Torneig d'Auckland 2020, conegut oficialment com el ASB Classic 2020, una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP i als International Tournaments de la WTA. La 35a edició de les categories femenines es van disputar entre el 6 i el 12 de gener de 2020, mentre que la 45a en categoria masculina entre el 13 i el 18 de gener de 2020 al ASB Tennis Centre d'Auckland, Nova Zelanda.

La tennista estatunidenca Serena Williams va guanyar el primer títol en tres anys, concretament des de la seva baixa per maternitat i malgrat haver disputat nombroses finals de Grand Slam. Es va quedar a les portes del doblet en ser finalista en la prova de dobles. El francès Ugo Humbert va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2020
2020
ATP Tour 2020
WTA Tour 2020